Knost ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Knost (1980–2022), deutsche Rundfunk- und Werbesprecherin
 Friedrich August Knost (1899–1982), deutscher Verwaltungsjurist
 Tobias Knost (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Knost (* 1968), deutscher Basketballspieler